Le Vigan ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Le Vigan (Gard) im Département Gard
 Le Vigan (Lot) im Département Lot

Le Vigan ist der Name folgender Personen:
 Robert Le Vigan (* 1900 als Robert Charles Alexandre Coquillaud; † 1972), französischer Schauspieler

Siehe auch:
 Arrondissement Le Vigan, französisches Arrondissement im Département Gard